El término USB puede referirse, en esta enciclopedia:

a la memoria USB; 
al Universal Serial Bus, puerto que sirve para conectar periféricos a una computadora; 
a la Universidad Simón Bolívar, universidad ubicada en Caracas, Venezuela; 
a la Universidad Simón Bolívar, universidad ubicada en Lima, Perú; o
a la Upper Side Band, banda lateral alta usada en comunicaciones radiales AM.